Agathodaimon (mythologie)
Agathodaimon (band)